Сара́нское се́льское поселе́ние  — упразднённое муниципальное образование в составе Полесского района Калининградской области.

Административный центр — посёлок Сосновка.

История 
Саранское сельское поселение образовано 30 июня 2008 года в соответствии с Законом Калининградской области № 260, в его состав вошли территории Сосновского и Саранского сельских округов.

Законом Калининградской области от 18 октября 2016 года № 5, 1 января 2017 года все муниципальные образования Полесского муниципального района — Полесское городское поселение, Головкинское, Залесовское, Саранское и Тургеневское сельские поселения — были преобразованы, путём их объединения, в Полесский городской округ.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
 Председатели Совета депутатов
 с 2008 по 2015 год — Бобер Евгений Владимирович
 Куренкова Галина Михайловна, глава поселения

 Главы администрации
 с 2015 года — Бобер Евгений Владимирович

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт поселения
 Поселение на сайте Полесского района

Упразднённые сельские поселения Калининградской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году
Муниципальные образования Полесского района Калининградской области